A 33.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 8 de maio a 13 de maio de 1979 com um percurso de 853,9 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Neuchâtel, e final em Genebra.

 
O vencedor foi o italiano Giuseppe Saronni, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,1 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1979
1979 na Suíça
1979 no ciclismo